CO steht als Abkürzung für:

 Cardiac Output, siehe Herzminutenvolumen
 Central Office, Vermittlungsstelle in der Telekommunikation
 Chief Officer (Wirtschaft), Führungskraft im englischsprachigen Raum
 Chrysler CO, Pkw-Modell (1933)
 Colloquium, wissenschaftliches Gespräch, siehe Kolloquium
 Colorado, US-amerikanischer Bundesstaat
 Coming-out, der Prozess der sexuellen Selbstakzeptanz, auch die Mitteilung über die eigene sexuelle Orientierung oder deren unautorisierte (denunziatorische) Bekanntmachung durch andere Personen
 Commanding Officer, kommandierender Offizier einer militärischen Einheit
 Community Organizing, Methode der Beteiligung, Aktivierung und Organisierung in Gemeinschaften
 Congregatio Orationis, siehe Kongregation vom Oratorium des heiligen Philipp Neri
 Continental Airlines, US-amerikanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Cova Lima, Gemeinde in Osttimor
 Kohlenstoffmonoxid
 Cellulosefaser 
 Kolumbien nach ISO 3166-1
 Colchester, Postcode-Area

CO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Bulgarien: Oblast Sofia
 Deutschland: kreisfreie Stadt Coburg und Landkreis Coburg
 Großbritannien: Cardiff
 Italien: Provinz Como
 Moldau: Rajon Comrat (auslaufend)
 Rumänien: diplomatische Vertretungen
 Spanien: Provinz Córdoba (auslaufend)
 Türkei: Diplomatisches Korps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Türkei: Konsularisches Korps (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)

C.O. steht für:

 C.O. (Club Oriented), italienisches Eurodance-Projekt

Co. steht als Abkürzung für:

 Compagnie, Rechtsformhinweis auf mehr als zwei Gesellschafter
 County (= „Grafschaft“); in Irland zunehmend als Co, d. h. ohne Punkt

Co steht für:

 Cobalt, chemisches Element
 Co, Sprachfamilie in Vietnam, siehe Völker Vietnams

Co oder Có ist der Familienname folgender Personen:

 Conrado Co (um 1940), philippinischer Badmintonspieler
 Joãozinho Vieira Có (* 1963), guinea-bissauischer Politiker und Diplomat
 Leonard Co (1953–2010), philippinischer Wissenschaftler

C̕o ist:

 ein Buchstabe des armenischen Alphabets, siehe Ց

co-, ko- oder Co-, Ko- steht für:
 als Vorsilbe für „zusammen (mit anderen)“, siehe Liste lateinischer Präfixe

co oder .co steht für:

 .co, die Top-Level-Domain von Kolumbien
 korsische Sprache nach ISO 639-1
 Sprache in Vietnam, siehe Vietnam #Sprachen

c. o. oder c.o. steht für:
 coll’ottava, Anweisung in der Notenschrift, siehe Oktavierung

c/o oder ℅ steht für:
 care of, eine Anweisung im Postverkehr, siehe Zustellanweisung

Siehe auch:

Abkürzung